Polixena de Hesse-Rheinfels-Rotenburg (Bad Schwalbach, 21 de septiembre de 1706-Turín, 13 de enero de 1735) fue una princesa alemana quien fue reina de Cerdeña a través de su matrimonio con el rey Carlos Manuel III de Cerdeña. Fue una reina elogiada por la bondad de su carácter y hermosas virtudes.

Primeros años 
Polixena fue el segundo vástago, pero primera hija mujer del landgrave Ernesto II Leopoldo de Hesse-Rotenburg y de la condesa Leonor de Löwenstein-Wertheim. Su hermana menor, Cristina, se casó con el príncipe Luis Víctor de Saboya-Carignano y fue madre de María Teresa de Saboya-Carignano, más conocida como la Princesa de Lamballe, y su otra hermana Carolina, se casaría con el primer ministro de Francia, Luis Enrique de Borbón-Condé. Ella había sido nominalmente canonesa de la Abadía de Thorn desde 1720, aunque nunca pronunció los votos.

Matrimonio e hijos 

El rey Víctor Amadeo II, amigo cercano de la familia, propuso la unión entre Polixena y su hijo y heredero a la corona Carlos Manuel, príncipe de Piamonte, cuya primera esposa, Cristina Luisa de Baviera-Sulzbach murió a dar a luz a un hijo. Polixena era cinco años más joven que Carlos Manuel y era sobrina de su primera esposa.

El compromiso fue anunciado el 2 de julio de 1724 y se casaron por poderes el 23 de julio en Rotenburg. El matrimonio en persona se celebró en Thonon, en Chablais, el 20 de agosto. Su hijastro Víctor Amadeo, heredero de su padre y abuelo a la corona de Cerdeña, murió a la edad de dos años, un año después del matrimonio de Polixena y antes de que ella tuviera un hijo propio. En una historia de 1869 de la Casa de Saboya, Francisco Predari escribió que a pesar de que Polixena fue elogiada por la bondad de carácter y las bellas virtudes, su suegro le aconsejó que se cuidara de mantener habitaciones separadas de su marido por prudencia. Se dice que tuvo una estrecha relación con su suegra, Ana María de Orleans, y que ambas frecuentaban la Villa de la Reina, fuera de la capital, donde esta última murió en 1728. Polixena y Carlos Manuel tuvieron seis hijos:

 Víctor Amadeo III (26 de junio de 1726-16 de octubre de 1796), rey de Cerdeña. Casado con la infanta María Antonia de España, con descendencia.
 Leonor María Teresa (28 de febrero de 1728-14 de agosto de 1781), murió soltera.
 María Luisa Gabriela (25 de marzo de 1729-22 de junio de 1767), fue monja.
 María Felicidad Victoria (19 de marzo de 1730-13 de mayo de 1801), murió soltera.
 Manuel Filiberto Augusto (17 de mayo de 1731-23 de abril de 1735), duque de Aosta, murió en la infancia.
 Carlos Francisco Romualdo (23 de julio de 1733-28 de diciembre de 1733), duque de Chablais, murió en la infancia.

Tras la muerte de su suegra, Polixena se convirtió en una figura importante en la corte saboyana.

Reina 
El 3 de septiembre de 1730, su suegro, Víctor Amadeo II, abdicó en favor de su hijo Carlos Manuel, por lo que Polixena se convirtió en la reina de Cerdeña. No obstante cuando el ex-rey Víctor Amadeo II anunció su decisión de regresar al trono después de haber abdicado, Polixena utilizó su influencia sobre su marido para encarcelar a su padre en el Castillo de Moncalieri, donde fue acompañado por un tiempo por su esposa morganática, Ana Canalis di Cumiana, falleciendo poco después.

En 1732, fundó un hogar para madres jóvenes en Turín, redecoró la Villa de la Reina, el Pabellón de caza de Stupinigi y la Iglesia de San José de Turín. También llevó a cabo varias mejoras junto a Felipe de Juvarra, popularizando el estilo Chinoiserie. También fue una mecenas de Giovanni Battista Crosato, un pintor barroco.

Muerte 
Después de haber estado enferma desde junio de 1734, murió el 13 de enero de 1735 en el Palacio Real de Turín. Fue enterrada en la Basílica de Superga. Dos años después de su muerte, su viudo contrajo matrimonio con la princesa Isabel Teresa de Lorena.

Legado 
La rama principal de la Casa de Saboya terminó con su nieto Carlos Félix de Cerdeña. La Villa Polixena en Roma lleva su nombre en su honor.

Ancestros

Referencias

Bibliografía
 Cantogno. Domenico Carutti di: Storia del regno di Carlo Emanuele III  Turín, 1859
 Symcox. Geoffrey: Victor Amadeus II: absolutism in the Savoyard State, 1675-1730, University of California Press, 1983, ISBN 978-0-520-04974-1

Reinas consortes de Cerdeña con los Saboya
Princesas de Alemania del siglo XVIII
Sepultados en la Basílica de Superga
Casa de Hesse
Reinas consortes
Reinas consortes del siglo XVIII
Nacidos en Hesse
Fallecidos en Turín